Ха́кару — этническая группа индейцев в горных районах Перу. Численность в конце 1970-х годов — 2—3 тыс. человек. В древности говорили на языке хакару, позднее перешли на родственный язык аймара, который также близок языку кауки (10—20 человек старшего поколения в селении Катуй). Большинство также владеют испанским языком. Верующие являются католиками..

История 
До прихода испанцев предки хакару составляли основное население горных районов департаментов Лима и Хунин. Занимались разведением лам и альпака, меньше земледелием. В Центральное Перу, вероятно, проникли во второй половине 1-го тысячелетия нашей эры с Боливийского плоскогорья..

Культура и ремесло 
Современные хакару сходны по культуре с испаноязычными крестьянами-метисами горных районов Центрального Перу. Из ремёсел особо развито шерстопрядение и ткачество, меньше травничество.

Примечания

Литература 
 Андрианов Б. В. Хакару // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999. С.266.
 Прохоров А. М. Народы мира // Москва. — 2001. — № 13. — С.57.

Ссылки 
http://search.enc.mail.ru/search_enc?q=%F5%E0%EA%E0%F0%F3

Народы Перу
Индейцы Южной Америки